Witchblade — personaggio dei fumetti statunitensi
 Witchblade — serie televisiva statunitense del 2001 basata sul fumetto
 Witchblade — anime giapponese del 2006 basato sul fumetto